Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Wendy Turnbull 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (terzo turno)
 Tracy Austin (Campionessa)
 Wendy Turnbull (finale)
 Virginia Wade (secondo turno)

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Kathy Jordan (primo turno)
 Greer Stevens (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1980